ARI kan syfta på:

 ARI – ett amerikanskt företag som tillverkar järnvägsvagnar, se American Railcar Industries
 ARI – en organisation för objektivismens idéer, se Ayn Rand Institute
 ARI – IATA:s flygplatskod för en flygplats i Arica i Chile, se Chacalluta Arica Airport
 ARI – en ideell organisation Autism Research Institute som drivs av föräldrar till barn med autismspektrumdiagnoser, se Behandla Autism Nu

Se även
 Ari – flera